Guaco puede hacer referencia a:
 El guaco (Nycticorax nycticorax), ave de la familia de las garzas.
 guaco o halcón guaco (Herpetotheres cachinnans).
 guaco, planta.
 Guaco, grupo venezolano de música.